Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Ondruska che ha battuto in finale Davide Sanguinetti 4-6, 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Filip Dewulf (secondo turno)
 Jeff Tarango (primo turno)
 Karim Alami (semifinali)
 Davide Sanguinetti (finale)

 Dinu Pescariu (quarti di finale)
 Ramón Delgado (secondo turno)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Marcello Craca (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1998